O Grupo Especial de Retomada e Resgate, são subunidades presentes no BtlOpEspFuzNav e no GruMeC, criado em 1986 com o proposito primordial o resgate de reféns e a retomada de instalações. No BtlOpEspFuzNav possui a denominação de GERR-OpEsp e no GruMeC de  GERR-MeC.

GERR-OpEsp: Tem como missão resgatar militares e/ou autoridades civis mantidos em confinamento ilegal, contraterrorismo, busca e resgate de pilotos abatidos em zona de combate e retomada de instalações de caráter litorâneo.

GERR-MeC: Tem como missão a retomada de navios, instalações navais, plataformas de petróleo, bem como o resgate de reféns que venham a ser mantidos em confinamento ilegal.

Referências 
http://www.militarypower.com.br/frame4-trop33.htm

Marinha do Brasil
Tropas de elite da Marinha do Brasil